

Architettura 
Cammino di ronda – camminamento rialzato nascosto dietro alla merlatura di un castello

Letteratura 
Cammino – libro di san Josemaría Escrivá de Balaguer

Matematica 
Cammino o arco – funzione continua f dall'intervallo unitario I = [0,1] ad uno spazio topologico X
Cammino casuale
Cammino euleriano
Cammino hamiltoniano
Cammino libero medio
Cammino libero medio anaelastico
Cammino minimo

Religione 
Cammino spirituale
Cammino neocatecumenale (abbreviato spesso in Cammino) – movimento cattolico che si prefigge la riscoperta del battesimo

Pellegrinaggi 
Cammino di Assisi
Cammino di Sant'Agostino
Cammino di Santiago di Compostela – percorso che porta a raggiungere il santuario di Santiago di Compostela
Cammino di Piccola Polonia

Pagine correlate 
 Il cammino